Роберт Дилль-Бунди (, род.  в Шиппи, кантон Вале, Швейцария) — швейцарский трековый велогонщик. Олимпийский чемпион 1980 года в индивидуальной гонке преследования на 4000 м. Участник Олимпиады 1976 года.

Роберт Дилль-Бунди изображён на почтовой марке КНДР номиналом 20 чон из серии, посвящённой победителям Олимпиады-80, выпущенной 20 октября 1980 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Швейцарии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Олимпийские чемпионы от Швейцарии